Deux Amis est une nouvelle d'Ivan Tourgueniev (1853).
 Deux Amis est une nouvelle de Guy de Maupassant (1883).
 Deux Amis est un film de Dimitri Kirsanoff adapté de Maupassant (1946).
 Deux Amis est une pièce de Philippe Hassler adapté de Maupassant (2015).

Voir aussi